Fet (cràter), cràter d'impacte al planeta Mercuri de 79 km de diàmetre 
 Fet (filosofia), esdeveniment o proposició que es pot comprovar i per tant pot constituir el fonament d'una afirmació que contingui veritat
 Fet (municipi), municipi al comtat d'Akershus (Noruega) 
 Fet (poble), despoblat al municipi de Viacamp i Lliterà, a la Baixa Ribagorça (Aragó) 
 Fet científic, observació verificable i objectiva, se sol contraposar a teoria, que és una explicació o interpretació dels fets 
 Afanassi Fet (Mtsensk, 1820 – Moscou, 1892), poeta
 Parella de fet, unió legal entre dues persones de qualsevol sexe que viuen junts o que conviuen en un unitat domèstica anàloga a la conjugal